Лос Крусес има више значења:

 Лос Крусес (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Крусес (Ахакуба), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Крусес (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Крусес (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Крусес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику